Бузько́ — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Бузько, Дмитрий Иванович (1891—1937) — украинский писатель.
 Бузько, Наталья Евгеньевна (род. 1963) — украинская актриса.